Ken Ograjenšek, slovenski hokejist, * 30. avgust 1991, Celje.

Ograjenšek je kariero začel v klubu HK Celje, v slovenski članski ligi pa je debitiral v sezoni 2007/08 v klubu HK Alfa. Od leta 2009 je član kluba HD HS Olimpija, ki igral v Slohokej ligi in slovenski ligi. V sezoni 2009/10 je bil v Slohokej ligi šesti po točkah s štirinajstimi goli in 25-imi podajami na 28-ih tekmah, v sezoni 2010/11 pa najboljši po točkah in podajah s 26-imi goli in 68-imi podajami na 35-ih tekmah. V sezoni 2011/12 je bil v HDD Tilia Olimpija v stalni postavi za ligo EBEL, s klubom je osvojil tri naslove slovenskega državnega prvaka. Pred sezoni 2014/15 je prestopil v klub Dauphins d'Épinal, ki igra v prvi francoski ligi.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na po dveh svetovnih prvenstvih U18 in svetovnih mladinskih prvenstvih. Na Svetovnem prvenstvu U18 D2 leta 2009 je bil najboljši strelec ter po golih in točkah. Prvič je nastopil na članskem svetovnem prvenstvu 2015 v elitni diviziji, kjer je dosegel eno podajo na šestih tekmah.

Tudi njegov brat Tim Ograjenšek, je hokejist in sicer igra za mlajše selekcije Hokejskega kluba v Celju.

Pregled kariere

|-
| HDK Maribor Celje
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 18
| 4
| 6
| 10
|
| 12
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| rowspan=2|HK Alfa
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 21
| 25
| 17
| 42
|
| 56
|
| 2
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 22
| 4
| 8
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 08
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Celje
| Slovenska ml. liga
| 08/09
|
| 28
| 36
| 61
| 97
|
| 44
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 24
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 18
| 4
| 13
| 17
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 09
|
| 5
| 7
| 9
| 16
| +16
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Celje
| Slovenska ml. liga
| 09/10
|
| 19
| 43
| 35
| 78
|
| 52
|
| 2
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 26
| 14
| 25
| 39
|
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 27
| 22
| 52
| 74
|
| 20
|
| 7
| 4
| 16
| 20
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
| 3
| 3
| 7
| 10
|
| 12
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 11
|
| 5
| 6
| 1
| 7
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 50
| 1
| 6
| 7
| +2
| 12
|
| 11
| 0
| 2
| 2
| -2
| 4
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 9
| 5
| 13
| 18
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDD Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 39
| 1
| 1
| 2
| -15
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HD HS Olimpija
| EBYSL
| 12/13
|
| 10
| 9
| 6
| 15
| +11
| 12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDD Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 54
| 16
| 19
| 35
| +2
| 37
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 13/14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 6
| 1
| 7
|
| 4
|-
| Dauphins d'Épinal
| Francoska liga
| 14/15
|
| 25
| 9
| 12
| 21
| -1
| 34
|
| 23
| 4
| 9
| 13
| +5
| 28
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 400
| bgcolor="#7FFF00" | 211
| bgcolor="#7FFF00" | 291
| bgcolor="#7FFF00" | 502
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 329
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 68
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 88
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Hokejisti HK Alfa
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Dauphins d'Épinal
Celjski športniki